Aulus Manli Torquat Àtic, cònsol el 244 aC i el 241 aC 
 Aulus Manli Torquat (cònsol 164 aC), cònsol el 164 aC 
 Aulus Manli Torquat (pretor 70 aC), propretor (70 aC)
 Aulus Manli Torquat (pretor 52 aC), pretor 52 aC